Томановский — фамилия; имеет женскую форму Томановская.
 Томановский, Владимир Николаевич (1860—1923) — государственный деятель Российской империи, член Государственного Совета, действительный статский советник.
 Томановская, Елизавета Лукинична (более известна как Дмитриева; 1851—1919) — одна из основателей русской секции I Интернационала, участница Парижской Коммуны.